Лешко I Пјаст, познат и као Лешко Бели (око 1184—23. новембар 1227) је био велики кнез Пољске у више наврата, између 1194. и 1227. године.

Биографија 
Лешко је припадао династији Пјаст. Био је син Казимира II Праведног и Јелене од Знојма. Деда му је био чувени Болеслав Кривоусти. Имао је брата Конрада I Мазовијског. Обављао је функције кнеза Мазовије (1194-1200), кнеза Сандомјежа (1194-1227) и великог кнеза Пољске (1194-8, 1199-1202, 1206-10, 1211-27). Од 1195. године савезник је галицијском кнезу Роману Мстиславичу који је у бици код Мозгаве поражен од Мјешка III. Лешко му је помогао и у борби за Галич. Године 1205. Лешко се посвађао са својим савезником. Напао га је и поразио у бици код Завихоста. Роман је погинуо у бици. Лешко се активно мешао у унутрашње борбе Галицијско-волињске кнежевине. Након разлаза са угарским краљем Андријом II Арпадом, позвао је новгородског кнеза Мстислава да интервенише у борби за галицијски престо. Касније се неуспешно борио и против њега. Лешек је убијен приликом сусрета са Свјатославом Померанијским и његовим савезником Владиславом Одонишем. Сахрањен је у Кракову. Његова супруга била је ћерка Александра Всеволоводовича. Имали су троје деце: Саломеју (удату за мађарског принца Коломана), Јелену (удату за Василка Романовича, сина Романа Великог) и Болеслава V.

Породично стабло

Извори 
 «ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ДАНИИЛА ГАЛИЦКОГО»

Рођени 1184.
Умрли 1227.
Пјастови
Пољски владари